Minyi bezeichnet:

 Minyi (Wuchang) (民意乡), Gemeinde der Stadt Wuchang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Minyi (Zhaoyuan) (民意乡), Gemeinde im Kreis Zhaoyuan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Minyi (Jianghan) (民意街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jianghan in der chinesischen Provinz Hubei